Matthew Ryan (équitation) (né en 1964), cavalier australien
 Matthew Ryan (handball) (né en 1966), joueur américain de handball
 Matthew Ryan (musicien) (né en 1971), musicien américain
 Matthew Ryan (aviron) (né en 1984), rameur d'aviron australien
 Mathew Ryan (né 1992), footballeur australien
 Matthew J. Ryan (1932–2003), homme politique américain
 Matthew T. Ryan (né en 1951), homme politique américain

Voir aussi